Demangeot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Demangeot est un des multiples hypocoristiques du prénom ancien Demenge (voir la liste complète sur l'article ), qui est une forme lorraine de Dominique. C'est un patronyme originaire de l'est de la France, comme la plupart de ses variantes.

Patronyme 

 Cédric Demangeot (1974-2021), poète français ;
 Jean Demangeot (1916-2009), géographe français.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien